Ки́ев-Демеевский — пассажирская и грузовая железнодорожная станция 1 класса Киевского железнодорожного узла Юго-Западной железной дороги. Расположена в долине реки Лыбедь, поблизости от местностей Сапёрная слободка и Чёрная гора, возле улицы Сапёрно-Слободской.

Станция возникла во время прокладывания железной дороги в городе и открыта одновременно с открытием движения в 1870 года.

Имела название Киев-II, на станции находилось паровозное депо.

С 1950-х годов до 15 апреля 2017 года станция называлась Киев-Московский.

В 1955 году построено существующее здание вокзала. В 1957 году станция была электрифицирована вместе с участком Киев-Пассажирский — Бровары. В 2019 построен новый пешеходный мост и демонтирован старый.

До настоящего времени сохранилось здание бывшего паровозного депо (ныне сдаваемое в аренду под склад коммерческой продукции), но не сохранился поворотный круг.

Примечания 

Станции Юго-Западной железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Киева‎
Железнодорожные станции, открытые в 1870 году